Здвинск — село, административный центр Здвинского района Новосибирской области. Образует Здвинский сельсовет.

Здвинск расположен в Барабинской низменности на реке Каргат, в 280 километрах к юго-западу от Новосибирска, в 80 километрах к югу от города Барабинск, который имеет железнодорожную станцию на Транссибирской магистрали и рядом с которым проходит федеральная автомобильная дорога М-51 «Байкал».

Этимология 
Село основано в 1773 (по другим данным, в 1790) году как заимка Таскаево. В 1896 году переименовано в Нижний Каргат, от гидронима Каргат. В 1933 году село получило название Здвинск в честь революционера М. С. Здвинского.

История 
Здвинск основан в 1773 году как заимка Таскаево (по другим данным, в 1790 году). В 1896 году село было переименовано в Нижний Каргат, которое в 1925 году стало центром Нижне-Каргатского района. В 1933 году село получило название Здвинск в честь революционера М. С. Здвинского, а район был переименован в Здвинский.

В 1970-е годы в Здвинске был построен аэровокзал для регулярного авиационного сообщения с аэропортом «Новосибирск-Северный» города Новосибирска, но через двадцать лет полёты были прекращены.

В 1978 году Здвинск получил статус рабочего поселка, но в 1992 году снова стал селом.

Население

Транспорт 

Село Здвинск связано регулярным автобусным сообщением с городами Новосибирск (протяжённость пути — 418 километров) и Барабинск (протяжённость пути — 86 километров).

Экономика 
 Ремонтно-техническое предприятие.
 Лесхоз.
 Сырзавод
 Скотобойня
 Гортоп
 Дорожно-ремонтное предприятие

Достопримечательности 
Здвинский краеведческий музей. Музей был открыт в 1972 году под названием «Музей боевой и трудовой славы». Основателем музея явился Николай Трофимович Чухарев, собственно, открывшийся музей состоял полностью из документов и экспонатов собранных историком Чухаревым. Отдельное помещение музей получил в 1991 году. Музей содержит три зала с экспонатами, посвящённым истории Здвинска и Здвинского района. В качестве экспонатов выставлены археологические находки, оружие Гражданской и Великой Отечественной войн, старинные предметы крестьянского быта, старообрядческие нательные кресты, иконы колыванского и сузунского письма, чучела птиц. Главным источником археологической коллекции музея стал археологический памятник Чичабург, расположенный в 12 километрах от Здвинска на берегу озера Малая Чича. Из уникальных экспонатов в музее содержится бюст М. С. Здвинского из кованой меди, изготовленный на новосибирском заводе «Сибсельмаш». Вы можете посетить сайт музея https://web.archive.org/web/20161218154848/http://museum.esy.es/

Здвинская центральная библиотека.

Здвинская централизованная библиотечная система образовалась в 1978 г. из 19 сельских массовых библиотек, районной библиотеки и детской районной библиотеки с общим книжным фондом в 217 тыс. экз., её посещали 15 тыс. читателей.

Районная детская библиотека была открыта в 1952 г. Книжный фонд составлял 20 636 экз., библиотеку посещали 1718 читателей в год.

В 2000 г. районная центральная и детская библиотеки перешли в новое реконструированное здание по ул. К. Маркса, 6а.

В фонде библиотеки находится раритетное издание «Фауста» Гёте 1889 года. Иллюстрации в книге выполнены Энгельбертом Зейбертцем. Перевод А. Фета.

Переселение в советское время 
Свою историю Здвинский край начинает с середины 18 века. Именно тогда началось переселение в Западную Сибирь из центральной России крестьян и ремесленников. Первыми были освоены и заселены северные таёжные земли, где активно развивался пушной промысел, а уже после развала Джурганского ханства, здесь возникли первые поселения славян: поселки Верх-Каргат, затем Нижний Каргат и Нижний Чулым. Людей сюда влекло разнообразие пушнины и рыб.

В рамках планового переселения во второй половине 1920-х гг. в Сибирь прибыло около 900 тыс. человек, из которых 70 % из европейской части России, 20 % — с Украины, 10 % — из Белоруссии.

Весной 1935 года (между 20 февраля и 10 марта) значительная депортация была проведена на Украине: из бывших тогда приграничными Киевской и Винницкой областей в переселили более 40 тысяч человек, причем около 60 % переселенного контингента составляли поляки и немцы.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Здвинского района
Районные центры Новосибирской области
Переименованные населённые пункты России